Triton kan syfta på:

 Triton (mytologi) – en mytologisk gestalt
 Triton (måne) – en av Neptunus månar
 Triton (bok) – en bok
 Triton Productions – en demogrupp
 Triton (mc) – en motorcykelhybrid byggd av en Triumphmotor och en Nortonram
 SK Triton – en simklubb
 HMS Triton – ett örligsfartyg
 Triton (riskkapitalbolag) – ett riskkapitalbolag
 KBV 002 Triton – ett av Kustbevakningens kombinationsfartyg

Geografi

Kanada 

 Triton (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Kanadaförgreningar